Râul Pravăț se poate referi la:

 Pravăț - afluent al râului Lotru
 Pravăț - afluent al râului Strei